Кейт Линдер (, род. ) — американская актриса, наиболее известная по своей роли Эстер Валентайн в длительной дневной мыльной опере «Молодые и дерзкие», которую она играет с 1982 года, на протяжении более тридцати лет. Прежде чем стать актрисой она работала стюардессой в United Airlines, а в двухтысячных стала одним из членов Академии телевизионных искусств и наук. В 2008 году Кейт Линдер получила звезду на Голливудской аллее славы за вклад в развитие телевидения. Фактически она стала четвёртым актёром дневных мыльных опер, после Макдональда Кэри, Джинн Купер и Сьюзан Луччи, который получил собственную звезду.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Голливудская «Аллея славы»
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско